Die Basketball-Bundesliga-Saison 2022/23 (offiziell easyCredit Basketball-Bundesliga) ist die 57. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Basketball der Männer. Der Spielbetrieb begann am 28. September 2022 und wird voraussichtlich am 20. Juni 2023 mit den Playoffs beendet.

Mannschaften 
In dieser Saison gibt es nur einen neuen Aufsteiger aus der ProA (Rostock Seawolves).

Tabelle 

 Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich
 Endstand
 in Klammern: M = Meister der Vorsaison / P = Pokalsieger der Vorsaison / A = Aufsteiger zu dieser Saison

Auszeichnungen

All-BBL Teams 
All-BBL First Team:

 G
 G
 F
 F
 C

All-BBL Second Team:

 G
 G
 F
 F
 C

Deutsche Vereine im Europapokal

Einzelnachweise 

2022/23
Basketballsaison 2022/23